Державні пенсії в Греції призначені для забезпечення доходів грецьких пенсіонерів після досягнення ними пенсійного віку. Десятиліттями пенсія в Греції, як відомо, були одними з найщедріших в Європейському Союзі, що дозволяло багатьом пенсіонерам виходити на пенсію раніше, ніж пенсіонерам в інших європейських країнах.  Це поклало великий тягар на державні фінанси Греції, що (разом із старінням робочої сили) зробило грецьку державу дедалі вразливішою до зовнішніх економічних шоків, що завершилось рецесією через фінансову кризу 2008 року та подальшу європейську боргову кризу. Ця серія криз змусила грецький уряд здійснити економічні реформи, спрямовані на реструктуризацію пенсійної системи та усунення неефективності в ній.  Заходи в рамках грецьких пакетів жорсткої економії, накладені на грецьких громадян Європейським центральним банком, досягли певних успіхів у реформуванні пенсійної системи, незважаючи на суттєві наслідки для рівня життя в Греції, який з початку кризи різко знизився. 

Пропорційно до їх ВВП, грецький уряд витрачав на їх пенсійну систему більше, ніж інші європейські країни. У 2014 році Греція витратила з державного бюджету на пенсійну систему близько чотирнадцяти мільярдів євро. Ця сума становить 7%  (або близько того) річного ВВП.  Незважаючи на підвищений рівень державних витрат на пенсійну політику, грецькі працівники все ще мали значний внесок у свої пенсії. Поєднання участі уряду та внесків робітників створило  в якій основна увага приділялася підтримці доходів на основі внесків працівників та роботодавців. Суміш економічної кризи та неефективного соціального перерозподілу, сконцентрованого на пенсіях, знизила здатність Греції здійснювати інші форми соціального страхування. Греція витрачає 2% свого ВВП на такі виплати, як житло, сім'я та подолання бідності  що означає, що грецький уряд витрачає приблизно в 3,5 рази більше на державну пенсійну систему, ніж на інші форми соціального забезпечення та соціального страхування. Крім того, значна частина грецького населення покладається на свої пенсії як основну форму доходу для своєї сім'ї. Станом на 2017 рік майже кожна друга родина в Греції заявила, що гроші від пенсій є основним джерелом зарплати. 

Хоча Греція історично давала щедрі пенсії в ранньому віці виходу на пенсію порівняно із середнім європейським показником, вона також історично потерпала від нерівномірного розподілу пенсій та соціальних виплат, і без того добре оплачувані працівники мали велику перевагу.  До економічної кризи, в 2008 році, перерозподіл соціального багатства переважно приносив перевагу пенсіонерам та програмам соціального страхування, тоді як сім'ї з низькими доходами отримували менше 10% доступних грошових виплат.  З огляду на те, що пенсійні реформи 2010 року поклали додаткове фінансове навантаження на збіднілу та старіючу демографію, повний обсяг реформ не вдалося здійснити через страх подальшого виключення та бідності.  Пенсійна реформа Греції у 2016 році була частково призначена для вирішення цих питань   і деякі аналітики прогнозують, що вона відкрила двері для подальших реформ найближчим часом.

Первинна пенсійна схема 
Державні пенсії в Греції забезпечуються за рахунок державних фондів та внесків пенсіонерів протягом робочих років. Виплати визначаються сукупністю факторів: кількість відпрацьованих років (за рахунок внесків) та роки проживання в Греції.  Первинна пенсійна схема складається з двох компонентів: внески та проживання.

Перший компонент схеми фінансується повністю за рахунок внесків пенсіонерів.  Він стимулює більш тривалі періоди внесків, забезпечуючи вищі ставки нарахування (ставка, за якою пенсія накопичується щороку) пенсіонерам, які працювали довше.  Пенсіонери, які мають внески на п'ятнадцять років або менше, отримують свої пенсії лише зі ставкою нарахування 0,77%, таким чином збираючи менше, досягаючи пенсійного віку. Цей показник поступово зростає залежно від кількості відпрацьованих років максимум до 2% для тих, хто зробив мінімум 40 років.  Ці пенсіонери винагороджуються тим, що вони можуть вийти на пенсію з мінімальним віком виходу на пенсію 62 роки, збираючи пенсії за вищезазначеною ставкою 2%, замість того, щоб збирати повні пенсійні виплати при звичайному пенсійному віці 67 років.

Інший компонент -  державна пенсія, що фінансується з урахуванням років проживання. Суми пенсії визначаються за кількістю років проживання від п'ятнадцяти років до мінімального віку, дозволеного для отримання пенсії (62 роки).  Щомісячна сума виплат у розмірі 384 євро призначається пенсіонерам із 40-річним проживанням та стажем сплати внесків двадцять років.  Мінімальний щомісячний платіж у розмірі 345,50 євро призначається пенсіонерам, стаж сплати яких складає 15 років. Зниження на 2% (2% на рік до 20 років, витрачених на внесення внесків) до максимальної виплати застосовується до пенсій, що збираються пенсіонерами з історією від п'ятнадцяти до двадцяти років, витрачених на внесення внесків.

Історичні ставки 
До 2010 року більшість працівників мали внесок у розмірі 6,67%, тоді як роботодавці вносили 13,33% (вдвічі більше), при вищому рівні для небезпечних професій.  Починаючи з 2016 року, коли грецький уряд реформував пенсійну схему, сектори самозайнятих та інші сектори зрівняли та уніфікували відповідні ставки внесків і становили 20% річного доходу (незалежно від передбачуваного заробітку).

Європейський вплив 
Європейський вплив та внутрішня політика відіграли значну роль у реформах держави соціального забезпечення, які відбулись у Греції за останні двадцять п’ять років.  Незважаючи на те, що приватні інтереси та бюрократичні механізми виступили проти широкомасштабних реформ в системі соціального забезпечення, вплив ЄС був широко поширеним, включаючи політику, включаючи соціальну допомогу та державні пенсії.  Греція потерпала від високого державного боргу та дефіциту, який вона не змогла подолати, незважаючи на сильне економічне зростання в роки, що передували борговій кризі.  Фінансування бюджету грецького уряду та його дефіцит створили гостру потребу в запозиченнях на міжнародних ринках, і Греція уклала з потенційними кредиторами Меморандум про взаєморозуміння, що призвело до впровадження реформ, до яких прагнули Європейська комісія, Європейський центральний банк та Міжнародний валютний фонд .  Прийняття жорстких заходів та ринкові реформи створили серйозні виклики для економіки Греції, які економісти назвали «політичною економією узагальненої незахищеності».  Вплив цих реформ на і без того неміцну сімейну капіталістичну економіку добробуту лише поглибив європейську суверенну боргову кризу. 

Внаслідок дефіциту економіки, який перевищив 15%, Греція звернулася за допомогою до європейських союзників і змогла забезпечити 110 мільярдів євро.  Незважаючи на те, що уряд зазнав критики за своє рішення прийняти жорсткі заходи без рекомендованих економічних реформ, зокрема скорочення витрат та реформ програм соціального забезпечення, включаючи державні пенсії, побоювалося, що Греція не має можливості виплачувати ці позики і незабаром потрапить до подібне чи гірше економічне становище, не здатне фінансувати свій уряд.  Вплив цих реформ на пенсії, включаючи підвищення ставки внесків грецьких пенсіонерів та зміну віку для збору пенсій.  Економічні вигоди від цих змін включали уповільнення зростання рівня пенсійної залежності людей похилого віку та зменшення кількості років, коли пенсіонери збирають пенсії, стратегію, розроблену для успішного вирішення проблеми скорочення робочої сили.  Грецькі економісти та їх європейські та міжнародні партнери прогнозували короткий період рецесії в результаті цих коригувань, а потім період стійкого економічного зростання.  Ефективність цих коригувань державної пенсійної системи все ще заперечується, хоча стверджується, що їх неспроможність досягти прогнозованого зростання є результатом систематичних слабкостей грецької економіки на відміну від ефективності заходів.

Вплив на грецьке населення 
Державна пенсійна система (і пакети жорсткої економії, що виникли внаслідок пенсійної схеми) в цілому постраждало населення Греції. Постійне скорочення пенсії та зменшення ВВП спустошили населення пенсіонерів, за оцінками, 1,5 мільйона пенсіонерів опускаються нижче межі бідності, а загальна втрата доходів становить 70%.  Більше того, заклики збалансувати бюджети та дефіцити за рахунок скорочення економії призвели до зменшення бюджету для інших важливих соціальних програм. Оскільки грецький уряд зосереджується на фінансуванні пенсійної схеми, такі програми, як охорона здоров’я, допомога по безробіттю та освіта, постраждали. Що стосується охорони здоров'я, бюджет Греції для державних лікарень був скорочений на 25% між 2009 і 2011 роками, залишивши до 1 мільйона громадян без доступу до достатньої медичної допомоги.  Грецький уряд також не зміг забезпечити допомогу по безробіттю та можливості для безробітних реінтегруватися до робочої сили, оскільки дослідження показують, що дев'ять з десяти безробітних грецьких робітників не отримують допомоги по безробіттю, причому 74% безробітних залишаються без роботи мінімум 12 місяців.  Освіта (як початкова, так і середня) відчула вагу зосередження уваги на пенсіях та економії, що створило брак кваліфікованих робітників для грецької економіки. Після обліку інфляції система освіти в Греції зазнала подібних скорочень бюджету, як система охорони здоров’я, коливаючись від 20 до 25% (станом на 2011 рік).  Усі ці скорочення бюджету призвели до того, що оцінка Греції за суб’єктивне благополуччя за останнє десятиліття знизилася загалом на один бал за шкалою ОЕСР (оцінка від 0 до 10); зменшення різкіше, ніж у будь-якій іншій країні ОЕСР.

Див. також 
 Економіка Греції
 Грецька державно-боргова криза

Примітки

Посилання 
Пенсійне забезпечення за країною
Фінанси Греції